Bonucci ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Bonucci (1918–1969), italienischer Schauspieler
 Ermanno Bonucci, italienischer Mediziner
 Leonardo Bonucci (* 1987), italienischer Fußballspieler